NGC 2944-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
 NGC 2944-2, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Leeuw